Pohnpei peut désigner :
 Pohnpei, un des quatre États des États fédérés de Micronésie ;
 Pohnpei, une île des États fédérés de Micronésie et île principale de l'État du même nom ;
 le pohnpei, une langue micronésienne parlée sur l'île du même nom.